Handräckning kan avse:

 Handräckning (Kronofogden) – av kronofogdemyndighet enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
 Handräckning (polis) – en åtgärd inom den svenska polisväsendet som innebär att polisen biträder en annan part
 Handräckningsvärnpliktig – en värnpliktig av begränsad militär användbarhet